Гаванский кинофестиваль — кубинский фестиваль, который фокусируется на продвижении латиноамериканского кино. 
Полное название — Гаванский фестиваль нового латиноамериканского кино (). Фестиваль проходит каждый год в декабре в городе Гавана, Куба.

Впервые фестиваль был проведён 3 декабря 1979 года. Председателем организационного комитета был Альфредо Гевара, а также более 600 режиссеров Латинской Америки ответили на первый призыв кубинского Института киноискусства и кинопромышленности.

Награды 
В следующих категориях, раздаются около 40 наград:
 игровое кино
 документальное кино
 анимация
 дебютная работа
 лучшая режиссура 
 лучшая операторская работа
 другие награды, включая приз международной федерации кинопрессы.

Призёры премии «Большой  коралл»

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт 
 Гаванский кинофестиваль в базе данных IMDb
Кинематограф Кубы
Мероприятия, регулярно проводимые с 1979 года
Кинофестивали